Frederick ou Fred Thompson peut désigner :
 Frederic Thompson (1873-1919), architecte et ingénieur américain ;
  (1880-1956), britannique, spécialiste d'athlétisme ;
  (1890-1915), joueur de rugby à XV australien ;
  (1908-1971), rameur néo-zélandais ;
  (1933-2019), athlète et entraîneur américain ;
 Frederic Christian Thompson (1944- ), entomologiste américain spécialisé dans la famille des Syrphidae ;
 Frederick P. Thompson (1846-1922), homme politique canadien du Nouveau-Brunswick ;
  (1871-1944), homme politique américain démocrate ;
  (1884-1949), écrivain anglais ;
 Frederick John Thompson (1935-2010), homme politique canadien de la Saskatchewan ;
  (1836-1899), éminent banquier américain ;
  (1875-1952), homme d'affaires et fonctionnaire américain ;
 Fred Thompson (1942-2015), acteur et homme politique fédérale américain.

Voir aussi 
 Fredy Thompson (né en 1982), footballeur guatémaltèque